Company of Heroes (deutsch ‚Kompanie der/von Helden‘) steht für:

 Company of Heroes (Spieleserie), von Relic Entertainment
 Company of Heroes (Computerspiel), erstes Spiel der Reihe (2006, THQ)
 Company of Heroes 2, zweites Spiel der Reihe (2013, Sega)
 Company of Heroes 3, für 2023 angekündigter dritter Teil (Sega)
 Company of Heroes (Film), US-amerikanischer Film von Don Michael Paul